Stig peut désigner :

Prénom 
 Stig est un prénom scandinave.

Géographie 
 Stig est le nom d'une région située à l'est de la Serbie.

Informatique 
 STIG est un sigle désignant un « Service du Traitement de l'Information de la Gendarmerie ».

Télévision 
 Le Stig est le nom donné au pilote anonyme de l'émission  de la BBC.